Daniel John William Wootton (2 de marzo de 1983) es un radioemisor y periodista neozelandés. Es editor ejecutivo del diario sensacionalista inglés The Sun y anfitrión de su espectáculo de talkRADIO.

Biografía 
Wootton creció en Lower Hutt, una ciudad en la región de Wellington, en Nueva Zelanda y atendido en la Universidad Naenae y en la Universidad Victoria de Wellington, donde obtuvo un Bachelor de grado de Artes en estudios de medios de comunicación y ciencias políticas.

Referencias

Enlaces externos 
 
 Dan en cima Lorena
 

Periodistas de Nueva Zelanda
Alumnado de la Universidad Victoria en Wellington